Christer Wiklund kan syfta på:

Christer Wiklund (musikpedagog)
Christer Wiklund (zoolog)